Chemin des morts peut faire référence à :

 Les Chemins des Morts (Tolkien) sont des voies souterraines dans l'univers fictif de la Terre du Milieu  dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien ;
 Le chemin des morts (folklore) est en Europe la voie traditionnelle que le convoi funéraire devait emprunter avant de déposer le défunt dans son lieu de sépulture ;
 Le Chemin des morts est un roman de François Sureau ;